Гайда — українське прізвище. Відомі носії:

 Гайда Іван Михайлович (* 1961) — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайда Павло Васильович (остання чверть XIX — перша половина ХХ) — композитор і диригент українських народних хорів. Член Музичного товариства імені Миколи Леонтовича.
 Гайда Павло Ігорович (1964—2007) — священик УГКЦ, теолог і громадський діяч.
 Гайда Пилип (1892—1989) — громадський діяч, педагог, хорунжий УГА, Січових Стрільців.
 Гайда Радола (1892—1948) — чехословацький військовий і політичний діяч, генерал, учасник Громадянської війни в Росії.
 Гайда Роман Пантелеймонович (1928—1998) — український вчений-фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Гайда Ярослав Михайлович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гайда (музичний інструмент)
 Гайда (одиниця вимірювання)

Українські прізвища